Auguste-François Perrodin (1833-1887), peintre français ;

 François Perrodin (1956-), peintre français ;

 Marie-Christine Perrodin, scénariste et réalisatrice française.